Piovega ima više značenja:
 Piovega, Treviso
 Piovega, Verona